Grand brûlé peut désigner :
 un grand brûlé, une personne victime d'une grave brûlure ;
 le Grand Brûlé, la partie côtière de la dernière caldeira formée par le Piton de la Fournaise, le volcan actif de l'île de La Réunion

Voir aussi